Seznam polkov z zaporedno številko 141.

Seznam 
 Pehotni
 141. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 141. pehotni polk (ZDA)
 141. strelski polk (ZSSR)
 141. gorski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 141. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 141. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 141. havbični artilerijski polk (ZSSR) 
 141. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi